Роллс-Ройс Базард (), также известный под литерой H — британский поршневой авиационный двигатель, разработанный фирмой «Роллс-Ройс» в конце 20-х гг. XX в. В соответствии с системой фирменных обозначений получил название в честь хищной птицы — сарыча.

Buzzard создавался как увеличенная версия Kestrel в соотношении 6:5 и представлял собой классический V-образный 12-цилиндровый двигатель объёмом 36,7 л (2239 кубич. дюймов) и номинальной мощностью около 800 л.с.

Дальнейшим развитием Buzzard стал знаменитый двигатель «R», созданный для участия в соревнованиях на Кубок Шнейдера.

Варианты 
Buzzard IMS, (H.XIMS)
(1927), Максимальная мощность 955 л.с. (712 кВт), построено 9 штук.
Buzzard IIMS, (H.XIIMS)
(1932-33), передаточное отношение редуктора 0,553:1, максимальная мощность 955 л.с. (712 кВт), построено 69.
Buzzard IIIMS, (H.XIVMS)
(1931-33), максимальная мощность 937 л.с. (699 кВт), соотношение редуктора 0.477:1, построено 22.

Применение 

Buzzard строился небольшой серией и не получил широкого распространения. Всего было продано около 100 двигателей.
 Blackburn Iris
 Blackburn M.1/30
 Blackburn Perth
 Handley Page H.P.46
 Hawker Horsley
 Kawanishi H3K
 Short Singapore I
 Short Sarafand
 Vickers Type 207

Спецификация (Buzzard IMS)

См. также

Связанные разработки 
Rolls-Royce Kestrel
Rolls-Royce R

Схожие двигатели 
Daimler-Benz DB 600
Fiat AS.3
Rolls-Royce Griffon

Примечания

Литература 

 Lumsden, Alec. British Piston Engines and their Aircraft. Marlborough, Wiltshire: Airlife Publishing, 2003. .
 Rubbra, A.A.Rolls-Royce Piston Aero Engines - A Designer Remembers. Rolls-Royce Heritage Trust. Historical Series no 16. 1990.

Ссылки 
«Роллс-Ройс» — скорость и надёжность!» — реклама с упоминанием двигателей Buzzard (журнал Flight, август 1933 г.).

Поршневые авиационные двигатели
Авиационные двигатели Rolls-Royce
Военная продукция Rolls-Royce